Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 772 dans le monde.

 Route européenne 772 en Bulgarie
 Route 772 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , dans certains départements, en France
 Route nationale 772 en France